Palmerstown ou Palmerston est le nom d'un village irlandais aujourd'hui situé dans la banlieue sud de Dublin. Il est formé de « palmer », terme issu du moyen français « paumier » désignant au Moyen Âge un pèlerin revenu de la Terre sainte, et du suffixe « town », signifiant « ville ».

Palmerstown est à l'origine du titre britannique de Vicomte Palmerston (1723-1865). De nombreuses localités de l'ancien Empire colonial britannique ont depuis le milieu du  été nommées en l'honneur du troisième titulaire de ce titre, Henry John Temple (1784-1865), deux fois premier ministre du Royaume-Uni entre 1855 à 1865. La plus importante d'entre elles est Palmerston North,  la plus peuplée de Nouvelle-Zélande.

Patronymes 
 Vicomte Palmerston, titre de la pairie d'Irlande, porté par trois hommes politiques britanniques :
 Henry Temple (1673?-1757), speaker de la Chambre des communes irlandaise,  (1723-1757)
 Henry Temple (1739-1802), son petit-fils, membre de la Chambre des communes britannique,  (1757-1802)
 Henry John Temple (1784-1865), son fils, Premier ministre du Royaume-Uni (1855-58, 1859-65),  (1802-1865)
  (vers 1851-1897), explorateur australien
  (1865-1930), prélat canadien,  évêque président de l'Église épiscopalienne des États-Unis (1929-1930)

Toponymes 
Hormis les deux localités irlandaises et sauf précision l'ensemble de ces lieux tirent leur nom du  vicomte Palmerston.

Cap Palmerston, au centre du Queensland, cap nommé en 1770 par James Cook en l'honneur du deuxième vicomte
 
 Palmerston, station agricole du Queensland, à l'ouest d'Innisfail
 , route reliant Innisfail à Milaa Milaa
 Palmerston, nom porté par Darwin, capitale du Territoire du Nord, de 1869 à 1911 ;
 Palmerston ( en 2014), banlieue de Darwin développée depuis 1981 ;
 Palmerston, quartier de Canberra établi en 1994 nommé d'après le colon George Thomas Palmer (1784-1854)

Palmerston ( en 2011), petite ville d'Ontario établie en 1875
 , sommet de l'île de Vancouver, au Canada
 , rue de Toronto

Palmerston, atoll des îles Cook nommé par James Cook en 1774 en l'honneur du deuxième vicomte

ou Palmerston ( en 2006), paroisse civile du comté de Dublin Sud, dans la banlieue de Dublin. C'est la localité à l'origine de tous les Palmerston.
  ( en 2006), paroisse civile du comté de Fingal, au nord de Dublin

Palmerston ( en ), village côtier de l'île du Sud nommé en 
 Palmerston North ( en ), ville de l'île du Nord fondée en 
 Circonscription de Palmerston North, circonscription électorale créée en

Sport 
 Palmerston Park, stade de football écossais achevé en 1919
 , club de football australien fondé en 1970 et situé à Palmerston (Australie) depuis 1995
 , club de football de Palmerston (Australie), fondé en 2008

Autres 
 Les Forts Palmerston, ensemble de forts construits à partir de 1859 au Royaume-Uni sous l'impulsion du premier ministre Palmerston
 , voiture fabriquée par la Palmerston Motor Company, à Bournemouth (Angleterre) entre 1920 et 1923